Poolhond, een algemene naam voor verschillende hondenrassen:
 Alaska-husky;
 Mackenzie River-husky;
 Sachalin-husky;
 Siberische husky;
 Husky (modelauto), een merk modelauto van Corgi;
 Husky (band), een Nederlandse popgroep;
 Landing op Sicilië in 1943, (Operation Husky).